Otta steht für:

 Otta, eine norwegische Stadt
 Otta (Fluss), einen norwegischen Fluss
 Otta (Vorname), einen männlichen und weiblichen Vornamen